Clearwater Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Clearwater Lake, Ontario, sjö, 
 Clearwater Lake, Manitoba, sjö, 
 Clearwater Lake, British Columbia, sjö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar